è il nome che prendono i seguenti quartieri centrali di città giapponesi:

 Chūō-ku, quartiere centrale di Chiba
 Chūō-ku, quartiere centrale di Fukuoka
 Chūō-ku, quartiere centrale di Kobe
 Chūō-ku, quartiere centrale di Kumamoto
 Chūō-ku, quartiere centrale di Niigata
 Chūō-ku, quartiere centrale di Osaka
 Chūō-ku, quartiere centrale di Sagamihara
 Chūō-ku, quartiere centrale di Saitama
 Chūō-ku, quartiere centrale di Sapporo
 Chūō-ku, quartiere centrale di Tokyo